Paracryphiales es un orden de angiospermas eudicotiledóneas que se ubica dentro del clado de Clifton campanúlidas. Incluye una sola familia, las paracrifiáceas, que agrupa tres géneros y unas 35 especies.

Caracteres 
Presentan inflorescencias racemosas, flores con cuatro piezas en cada ciclo, filamentos cortos, con la teca más o menos embebida en el tejido conectivo. El fruto es una cápsula septicida.

Filogenia 
El cladograma que sintetiza las relaciones de Paracryphiales con otros órdenes de las astéridas se muestra a continuación.

Referencias 

Asteridae